Azuma (generalmente 東, este, aunque también admite otras lecturas y significados, como 吾妻) es el nombre de algunos lugares en Japón. También puede ser un apellido.

Topónimos:
 Azuma, nombre histórico de la parte oriental de Japón, actual Tōhoku (東北, nordeste);
 Azuma (Agatsuma, Gunma), antigua localidad en el distrito Agatsuma (Prefectura de Gunma, Japón);
 Azuma (Sawa, Gunma), antigua localidad en el distrito Sawa (Prefectura de Gunma, Japón);
 Azuma (Seta, Gunma), antigua localidad en el distrito Seta (Prefectura de Gunma, Japón);
 Azuma (Ibaraki), antigua localidad en la Prefectura de Ibaraki (Japón);
 Azuma (Kagoshima), antigua localidad en la Prefectura de Kagoshima (Japón);
 Monte Azuma, volcán de la Prefectura de Fukushima (Japón).

Apellido japonés:
 Kiyohiko Azuma (1968-), dibujante de manga japonés;
 Hideo Azuma (1950-2019), dibujante de manga japonés y padre del manga lolicon;
 Hiroki Azuma (1971-), crítico cultural japonés;
 Kazuoki Azuma, matemático japonés;
 Ryūtarō Azuma (1893-1983), físico y burócrata japonés.

Apellido de personajes ficticios:;
 Jo Azuma, un personaje de Genma Taisen;
 Kazuma Azuma, un personaje de Yakitate!! Japan;
 Soma Azuma, un personaje de Onmyō Taisenki;
 Tetsuya Azuma, también conocido como Casshan o Casshern, un personaje de Casshan;
 Azuma (Ghost in the Shell), un personaje de Ghost in the Shell: S.A.C. 2nd GIG.

Otros usos:
 Desigualdad de Azuma, un resultado en teoría de la probabilidad;
 Azuma, nave acorazada de la Armada Imperial Japonesa, previamente llamada Kōtetsu.
 Azuma, crucero acorazado de la Armada Imperial Japonesa.

Apellidos japoneses